Umatilla kan syfta på:

Umatilla (stam), en nordamerikansk indianstam
Umatilla, Florida
Umatilla, Oregon